Mangani  – macchinari dell'industria tessile
 Mangani  – armi bianche da assedio medievali

Persone
 Innocenzo Mangani (1608-1678) – architetto e scultore italiano
 Piero Mangani  – matematico e logico italiano
 Thomas Mangani  – calciatore francese

Pagine correlate 
Mangano